Il singolare del torneo di tennis Copa Itaú 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Romana Tabak che ha battuto in finale Florencia Molinero 6–1, 6–0.

Teste di serie

 Julia Cohen (quarti di finale)
 Florencia Molinero (finale)
 Verónica Cepede Royg (semifinali)
 Vivian Segnini (secondo turno)

  María Irigoyen (quarti di finale)
  Tereza Mrdeža (semifinali)
  Tina Schiechtl (primo turno)
  Vanesa Furlanetto (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Copa Itaú 2011